De 7de editie van de Champions League werd door Manchester United gewonnen in de finale tegen Bayern München. Hoewel Bayern snel voorkwam via een vrijschop van Basler, slaagde Manchester erin nog tweemaal te scoren in de laatste minuten van de wedstrijd, zonder verlengingen, dankzij twee goals na hoekschoppen van resp. Sheringham en Solskjær.

Voorronde

Eerste voorronde

* Eindstand 1-0 omgezet in forfait nadat Vllaznia een niet-speelgerechtigde speler opstelde.

Tweede voorronde

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen

Externe links
 1998-99 season at UEFA website
 European Cup results at RSSSF

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 1998/99